Think Twice (en anglais Réfléchis-y à deux fois) peut désigner :

Musique 
 Think Twice, un groupe de musique franco-irlandais ;
  ;
 Think Twice, une chanson de Céline Dion sortie en 1994.

Télévision